Sezon 1974/1975 był 36. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 31 sierpnia 1974, a zakończył 9 czerwca 1975. Tytułu nie obroniła drużyna Vllaznia Szkodra. Nowym mistrzem Albanii został zespół Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Ilir Përnaska, który w barwach klubu Dinamo Tirana strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii